Silver moon (Bing Cosby) (1951), een single van Bing Cosby
 Silver moon (KMB) (1982), een single van KMB
 Silver moon (David Sylvian) (1986), een single van David Sylvian
 Silver moon (Michael Nesmith) (1970), een single van Michael Nesmith
 Zie ook 
 Silvery moon (doorverwijspagina)